Fonni ima više značenja:
 Fonni, Nuoro
 Fonni, Perugia